Граббе () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 
 
 Григорий (Граббе) (в миру Юрий Павлович Граббе; 1902—1995) — епископ Русской православной церкви за границей.
 Граббе, Екатерина Николаевна (1954—1998) — актриса театра и кино
 Граббе, Карл Христофорович — Георгиевский кавалер; коллежский советник; № 4351; 19 декабря 1829.
 Граббе, Кристиан Дитрих (1801—1836) — немецкий драматург-романтик.
 
 
 
 Граббе, Пётр Христофорович — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Граббе, Роберт Андреевич (1904—1991) — художник.

См. также 
 Граббе (дворянский род)
 Граве